Ры́бинск — топонимы и футбольный клуб.

Топонимы 
 Рыбинск — город в Ярославской области.
 Рыбинск — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области.
 Рыбинск — посёлок в Верхнекетском районе Томской области.

Спорт 
 Рыбинск — футбольный клуб.

См. также 
 
Рыбинск-Пассажирский